Флаг Кантеми́ровского района — официальный символ Кантемировского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 18 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 4273.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на шесть неравных полос — чередующихся вверху три синих и две белых в 1/20 ширины полотнища каждая и красную в 3/4 ширины полотнища; на красной полосе посередине — жёлтая фигура особой формы из герба района».

Обоснование символики 
Флаг района разработан на основе герба и языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности Кантемировского района.

Кантемировский муниципальный район расположен на юге Воронежской области, он является самым крупным и самым удалённым от областного центра районом.

Центром района является рабочий посёлок Кантемировка. История возникновения Кантемировки связана с именем Дмитрия Кантемира — одного из сподвижников Петра I. Из всех пожалованных ему имений Дмитрий Кантемир создал обширное владение, владельцем которого после его смерти стал старший брат Константин Кантемир. Именно он основал в 1742 году на воронежских землях слободу, которая долгое время именовалась Константиновка — Кантемировка. Слобода лежала на большой дороге из Калитвы в Беловодск. Зажиточные обыватели занимались скотоводством, торговлей, винокурением, перевозкой на волах казённой соли, но основным занятием слобожан было земледелие.

Синие и белые полосы вверху флага ассоциируются с частью родового герба Кантемиров белыми руками на синем фоне, выходящими из облаков и совершающими рукопожатие, которое в гербе Кантемиров символизирует верность, тогда как облака указывают на возвышенную, неземную природу верности. Оно также символизирует дружбу и многонациональность района.

Символика основной фигуры флага, образованной церковной главкой, раскрытой книгой и крепостным бастионом, многозначна.

Церковная главка говорит о том, что после постройки деревянной Дмитриевской церкви в 1750 году хутор стал слободой Константиновкой, а по местному Кантемировкой. В конце XVIII века в Кантемировке была построена каменная церковь. Главка также символизирует духовное наследие, нравственное очищение, возрождение, покаяние.

Стилизованная раскрытая книга символизирует просвещение, науку, прогресс и характеризует район как развивающийся.

Крепостной бастион символизирует то, что кантемировцы героически участвовали в обороне рубежей нашего государства. Кантемировские сёла и хутора возникли в XVIII веке, эта местность постоянно подвергалась нападениям со стороны степняков-кочевников. Бастион говорит нам и об ожесточённых боях по освобождению Кантемировки в годы Великой Отечественной войны. Освобождение Кантемировки явилось одним из этапов в ходе проведения наступательной операции «Малый Сатурн» на среднем Дону в декабре 1942 года. Удар по Кантемировке наносился с ходу по её юго-восточной части. 66-я танковая бригада неожиданным ударом сбила противника с прилегающих к станции высот и вышла на её восточную окраину. Приказом Верховного Главнокомандующего за храбрость, мужество и отвагу, проявленные в боях за Кантемировку, 17-й танковый корпус был преобразован в 4-й гвардейский и получил почётное наименование Кантемировский. Это почётное имя гвардейцы-кантемировцы гордо пронесли на своей броне от берегов Дона до стен Берлина.
 Белый цвет (серебро) символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия, а также мира.
 Жёлтый цвет (золото) символ урожая, изобилия и плодородия аллегорично показывает развитый аграрный сектор экономики Кантемировского района. Вместе с тем, золото символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, а также свет и духовность.
 Красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту и труд.
 Синий (голубой) цвет символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением церкви